Flemmingsche Tonkuhle steht für:

 Flemmingsche Tonkuhle (Altwarmbüchen), Ziegelteich in Isernhagen-Altwarmbüchen, Niedersachsen
 Flemmingsche Tonkuhle (Berenbostel), Sondermülldeponie in Garbsen-Berenbostel, Niedersachsen